Morley (Meuse), gemeente in het Franse departement Meuse
 Morley (Derbyshire), plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Morley (Norfolk), plaats in het Engelse graafschap Norfork
 Morley (West Yorkshire), plaats in het Engelse graafschap West Yorkshire
 Morley (Michigan), plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Morley (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Morley (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri

Personen
 Adrian Morley, Engels golfprofessional 
 Claude Morley, Engels entomoloog
 Edward Morley, Amerikaans natuurkundige 
 Frank Morley, Amerikaans wiskundige
 Karen Morley, Amerikaans actrice 
 Thomas Morley, Brits componist 

Overig
 Morley Pedals, fabrikant van effectpedalen voor de elektrische gitaar
 Trisectricestelling van Morley uit 1899 van Frank Morley